Адати может означать:

 Адати — специальный район, расположенный в северной части Токио.
 Адати — уезд, расположенный в префектуре Фукусима, Япония.

Персоналии 
 Адати, Хатадзо (1890—1947) — генерал-лейтенант Японской императорской армии.
 Адати, Юми (род. 1981) — японская актриса, певица и модель.

См. также 
 Адати и Симамура